Михалов — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Михалов — деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Михалов — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.